Шёфвег () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Фрайунг-Графенау. Население составляет 1301 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 15,90 км². Официальный код  —  09 2 72 145.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии